Ральф Ши́рер Но́ртэм (; род. 13 сентября 1959, ) — американский врач и политик, член Демократической партии, губернатор штата Виргиния (2018—2022).

Биография 
Окончив медицинскую школу, с 1984 года служил военным врачом, в 1992 году открыл частную практику и проработал четверть века, специализируясь в детской неврологии.

В 2007 году победил на выборах в Сенат Виргинии от 6-го округа, получив  голосов избирателей против , поданных за республиканца Ника Рерраса.

В 2013 году победил на предварительных выборах демократов бывшего главу Управления науки и технологии в администрации президента Обамы  и затем избран вице-губернатором Виргинии, получив поддержку 55,1 % избирателей (его напарником стал кандидат в губернаторы Терри Маколифф, победивший с результатом 47,8 %).

В июне 2017 года победил на предварительных выборах Демократической партии опытного политика  в борьбе за выдвижение своей кандидатуры на губернаторских выборах.

7 ноября 2017 года победил с результатом 54 % республиканца  на губернаторских выборах в Виргинии.

13 января 2018 года принёс присягу и вступил в должность губернатора Виргинии.

1 февраля 2019 года разразился громкий скандал после появления в Интернете снимка страницы Нортэма из сборника Медицинской школы Восточной Вирджинии за 1984 год, где рядом с его фото было помещено изображение двух человек — один в традиционном облачении Ку-Клукс-Клана, а другой — с покрашенным чёрной краской лицом. Нортэм извинился, но заявил, что не является ни одним из этих двоих и не помнит, кто они. Тем не менее, видные демократы и республиканцы начали требовать его отставки.

По законам Виргинии губернатор может занимать свою должность не более одного срока подряд, и в апреле 2021 года Нортэм поддержал своего предшественника Терри Маколиффа, вступившего в борьбу за выдвижение его кандидатом от демократов на следующих губернаторских выборах.

Семья 
В 1987 году женился на Пэм Томас, после чего семья переехала из Техаса в Вашингтон, где Нортэм получил назначение в армейском медицинском центре Уолтера Рида, а затем в Балтимор, ввиду работы в госпитале Джонса Хопкинса. В 1991 году, с началом первой войны в Персидском заливе, Нортэм руководил неврологическим и нейрохирургическим отделениями  в Ландштуле (Германия), куда из зоны боевых действий поступали раненые американские военнослужащие. В этот период Пэм была беременна их вторым ребёнком, дочерью Обри, и жила на холме рядом с военной базой. Однако, армейские госпиталя были на время войны закрыты для гражданских лиц, и, когда начались схватки, она сама 45 минут провела за рулём автомобиля, разыскивая немецкую больницу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт губернатора Виргинии 
 

Неврологи США
Педиатры США
майоры (США)
Члены Сената Виргинии
Вице-губернаторы Виргинии
Члены Демократической партии США
Политики США XXI века
Выпускники Медицинской школы Восточной Виргинии
Выпускники Военного института Виргинии